Мазуры:

 Мазуры (мазовшане) — первоначально название жителей Мазовии.
Мазуры — жители южной части Восточной Пруссии, потомки польских поселенцев-мазовшан.
 Мазуры — деревня в Млынокском сельсовете Ельского района Гомельской области Белоруссии.
 Мазуры — село в Мостисском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Мазури